Вітас Ґерулайтіс був чемпіоном попереднього року, але цього разу участі не брав.

У фіналі Гільєрмо Вілас переміг Джона Маркса з рахунком 6–4, 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Гільєрмо Вілас — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Гільєрмо Вілас, (переможець)
  Хосе Луїс Клерк, (1-ше коло)
  Артур Еш, (півфінал)
  Тім Галліксон, (2-ге коло)
  Войцех Фібак, (3-тє коло)
  Джон Александер, (чвертьфінал)
  Кен Роузволл, (3-тє коло)
  Віктор Амая, (2-ге коло)
  Генк Пфістер, (півфінал)
  Яннік Ноа, (1-ше коло)
  Тоні Роч, (чвертьфінал)
  Петер Фейгль, (чвертьфінал)
  Кім Ворвік, (3-тє коло)
  Джефф Мастерз, (1-ше коло)
  Бернард Міттон, (2-ге коло)
  Аллан  Стоун, (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1978 Australian Open Men's Singles draw

1978 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу